Сезоона Формуле 1 2015. године је била 66. сезона по реду, а одржана је у размаку од 15. марта до 29. новембра 2015. године. У сезони је било планирано 20 трка. Напослетку се возило 19 трка јер је изостала трка у Немачкој.
Мерцедес и Луис Хамилтон бранили су наслове освојене у такмичењима конструктора и возача. У овој сезони, пет такмичара је први пут учествовало у такмичењу: Макс Верштапен, Карлос Саинс јр., Фелипе Наср, Роберто Мери и Вил Стивенс. На ВН Аустралије Макс Верштапен постао је најмлађи возач у историји Формуле 1 са 17 година и 166 дана а на ВН Малезије је постао најмлађи освајач бодова у историји формуле 1. Први пут у историји Формуле 1 се десило да три возача (Луис Хамилтон, Нико Розберг и Себастијан Фетел) једини изборе пласман на постоље после прве три трке. ВН Сједињених Држава је била седамнаеста трка ове сезоне. На њој је победу забележио Луис Хамилтон.  Том победом је освојио свој трећи наслов светског првака. Жил Бјанки је преминуо због повреда које је претрпео на ВН Јапана 2014.

Новине у вези са тимовима 

После 23 године, Макларен и Хонда су се поново удружили. Јапански прозвођач снабдева британски тим погонском јединицом. Лотус прелази на Мерцедес као погонску јединицу. Катерхам Ф1 тим није узео учешће у такмичењу због стечајног поступка.

Новине у вези са возачима 

Фернандо Алонсо напушта Ферари и после 8 година се враћа у Макларен. Данил Квјат долази у Ред бул рејсинг и попуњава упражњено место које је оставио Себастијан Фетел напуштањем екипе. Фетел потписује за Ферари. Карлос Саинс јр. и Макс Верштапен возе за Торо Росо а Фелипе Наср и Маркус Ериксон за Заубер. Нови возачи за тим Марусија су Роберто Мери и Вил Стивенс.

Новине у вези са тркама 

На календар се вратила ВН Мексика после 23 године. Није се возила трка за ВН Немачке. План да се на календар врате ВН Индије и ВН Јужне Кореје је пропао.

Новине у вези са правилима 

Сваки возач сме да искористи највише четири погонске јединице током сезоне. Двоструко је смањена могућност тимова да развијају болид током сезоне. Највећа допуштена тежина болида је 702 килограма. Уводи се, поред пит лејн казненог стајања од 5 секунди и казнено стајање од 10 секунди. Ова нова казна се употребљава према возачима који небезбедно напусте пит лејн. У случају прекида трке (црвена застава), возачи ће се зауставити у пит лејну, редом, у складу са тренутним поретком трке. Возачи не смеју да мењају изглед своје кациге током сезоне. Уведен је нови модел Мерцедеса који ће служити као возило безбедности. Нису се удвостручавали бодови које возачи освоје на последњој трци сезоне.

Возачи и контруктори

Трке 
Возило се 19 трка.

Правило бодовања 
Бодови се додељују возачима који освоје првих 10 места и то на следећи начин:

Поредак возача

Поредак конструктора

Референце

Спољашње везе 

 
 Ф1 - Србија
 Fédération Internationale de l'Automobile

2015
Спорт у 2015.